Meneghin, ovvero Meneghino, che in dialetto milanese è diminutivo di Domenico, può riferirsi a:
Andrea Meneghin – cestista italiano, figlio di Dino
Dino Meneghin – cestista italiano